BITS peut désigner :
 BITS, l'acronyme de Background Intelligent Transfer Service ;
 BiTS, un magazine d'actualité culturelle diffusé sur Arte.